Il Collio Goriziano Pinot Grigio è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Gorizia.

Caratteristiche organolettiche 
colore: paglierino più o meno intenso.
odore: caratteristico.
sapore: asciutto, pieno, armonico.

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
Gorizia  (1990/91)  15709,23  
Gorizia  (1991/92)  16359,6  
Gorizia  (1992/93)  18800,23  
Gorizia  (1993/94)  18231,02  
Gorizia  (1994/95)  17792,66  
Gorizia  (1995/96)  16529,2  
Gorizia  (1996/97)  18931,71

Vini DOC della provincia di Gorizia
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Pinot grigio